O apelido de família Mendes de Almeida pode referir-se a:

 Cândido Antônio Mendes de Almeida - escritor
 Cândido Mendes de Almeida (1818-1881) - advogado, jurista e político brasileiro.
 João Mendes de Almeida (1831-1898) - jurista, jornalista e político brasileiro.
 Fernando Mendes de Almeida (1845- c.1900) - senador da República.
 João Mendes de Almeida Júnior (1856-1923) - jurista, e ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro.
 Cândido Mendes de Almeida (1866-1939) - jurista brasileiro.
 Cândido Mendes de Almeida Júnior (1895-1962) - jornalista brasileiro.
 Luciano Pedro Mendes de Almeida (1930-2006) - bispo católico, arcebispo de Mariana.
 Napoleão Mendes de Almeida (1911-1998) - gramático e filólogo brasileiro.

Desambiguação
Famílias do Brasil